Джорджія О'Кіф, Джорджія О'Кіф (, 15 листопада 1887, Вісконсин — 6 березня 1986, Санта-Фе (Нью-Мексико), США) — американська художниця.
 Джон О'Кіф — американський і британський нейробіолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології або медицини за 2014 рік.